Tribes of the City (прежнее название The Movies) — латвийская англоязычная музыкальная группа, играющая в жанрах  пост-рок, дрим-поп и shoegaze. Группа основана в 2003 году и к настоящему времени записала три альбома. Группа получила большую популярность у себя на родине и была номинирована на церемонию MTV Europe Music Awards 2007 от балтийских стран. На Latvian Music Awards в 2009 году за альбом Recipe of the Golden Dream группа получила высшую награду в номинации лучший альтернативный альбом.

Дискография 
 2004 — Running to the Sun
 2006 — For the Sleepy People
 2009 — Recipe of the Golden Dream(2 CD)
 2019 — Rust and Gold

Состав 
 Интс Барканс (Ints Barkāns) — ударные
 Сергей Ярамишян (Sergejs Jaramišjans) — гитара
 Юрий Юст (Juris Justs) — бас-гитара
 Михаил Сергеев (Mihails Sergejevs) — синтезатор
 Ксения Заке (Ksenija Zaķe) — вокал, гитара, лирика
 Андрей Васильев (Andrejs Vasiļjevs) — гитара

Ссылки 
 Группа на myspace.com
 Группа на PlatformaMusic.com
 Видео "You Act Like a Baby"

Музыкальные коллективы Латвии
Группы шугейза